Административное строение Польши трёхуровневое: страна делится на воеводства (), воеводства — на поветы (), поветы — на гмины (). В 1999 году введено новое административное деление. По состоянию на 2019 год в Польше 16 воеводств, 379 поветов (65 городских + 314 сельских), и 2479 гмин (306 городских + 602 сельско-городских + 1571 сельская). Предыдущая административная реформа была проведена 1 июня 1975 года, тогда страна делилась на воеводства (49) и гмины.

История 
В 1946 году произошёл первый послевоенный административный раздел, возникло 14 воеводств и 2 больших города (как самостоятельные единицы): Варшава — столица государства, и Лодзь. Воеводства делились на 299 поветов (), в том числе 29 городских. поветы делились на гмины (), которых было более 3000.

Самым большим стало Познанское воеводство () — 39,2 тыс. км², а самым маленьким — Гданьское () — 10,7 тыс. км².

Больше всего жителей насчитывало Силезское () — 2,823 млн чел., а меньше всего — Ольштынское () — 352 тыс. чел.

В 1950 году возникло 3 новых воеводства с центрами в Кошалине (), Зелёной Гуре () и Ополе (). Это административное деление сохранилось практически без изменений до 31 мая 1975 года.

С 1 июня 1975 года ликвидировались поветы и административная структура менялась с трёхступенчатой на двухступенчатую. Было образовано 49 воеводств, в том числе 3 — в агломерациях: в Варшаве (), Лодзи () и Кракове (). Минимальными административными единицами стали 2345 гмин и 814 городов, и даже отдельные районы некоторых крупных городов.

С 1 января 1999 года вступил в силу новый трёхступенчатый административно-территориальный раздел, опирающийся снова на воеводства, поветы и гмины. На конец декабря 1999 года в Польше проживало около 38 млн 654 тыс. человек. Средняя плотность населения составляла 124 человека на 1 км².

Воеводства Польши

Историческое деление 

 до 1569: Королевство Польское
 1569—1795: Речь Посполитая
 1795—1807: Нет государства.
 1807—1815: Варшавское герцогство
 1815—1914: Царство Польское
 1914—1918: Первая мировая война: Регентское королевство Польское
 1918—1939: Республика Польша
 1939—1945: Вторая мировая война: Генерал-губернаторство
 1945—1989: Польская Народная Республика
 после 1989: Республика Польша

Примечания

Ссылки